Villanueva de Sigena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Sigena (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Villanueva de Sigena (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar